Sutura – in anatomia animale, linea del tegumento che separa due scleriti
 Sutura – reciproco contatto di determinate ossa, con interposizione di tessuto connettivo
Suture del cranio – articolazione di tipo fibroso che intercorre tra le ossa del cranio
 Sutura – saldatura lungo una importante zona di faglia
 Sutura – procedura di riavvicinamento dei lembi di una ferita